Koesj (oudheid)
 Koesjitische talen
 Koesjitische volkeren